OPP har flere betydninger:

 OPP (Rave) – Other People's Property, en række raves i Århus i 2006 og 2007
 Offentligt-privat partnerskab – En form for udlicitering af offentlige bygge- og anlægsopgaver